Rojo es el álbum debut de la banda mexicana de rock cristiano Rojo (banda), donde el día Lunes 5 del mes de Febrero del año 2001, lanzaron oficialmente a nivel internacional este álbum, donde es el primer y último álbum en contar con Annette Moreno en la voz principal después de su salida de la banda. En febrero de 2003, reciben disco de oro por más de 100,000 copias vendidas internacionalmente.

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de México de 2001
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español
Álbumes de Rojo